14-й чемпионат Европы по плаванию на короткой воде проходил с 7 по 10 декабря 2006 года в Хельсинки, Финляндия. Чемпионат проходил в «», который в последний раз принимал предолимпийский чемпионат Европы по водным видам спорта 2000.

На турнире было установлено три мировых и восемь европейских рекордов.

Медальный зачёт

Медалисты

Мужчины

Женщины

Примечания 

 Результаты

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата

Плавание
2006
Международные спортивные соревнования в Хельсинки
Плавание
Декабрь 2006 года